Ду́ма города́ Сургу́та — представительный орган местного самоуправления Сургута. Состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на срок 5 лет по мажоритарной избирательной системе.

История 
6 марта 1994 года на территории муниципального образования город Сургут были объявлены выборы депутатов городской Думы, но из-за низкой явки, установленной законодательством (менее 25%), голосование было объявлено не действительным. 22 сентября 1994 года были назначены повторные выборы на 20 ноября 1994 года по 13 городским избирательным округам. 20 декабря 1994 года состоялось первое заседание городской Думы, на котором были приняты временные Положение о городской Думе и Регламент. Всего за первый созыв состоялось 18 заседаний городской Думы, принято 116 решений.

На 27 октября 1996 года были назначены выборы депутатов городской Думы второго созыва со сроком их полномочий 4 года.

12 марта 2006 года состоялись выборы депутатов Думы города четвертого созыва, которые уже избрали 25 депутатов сроком на 5 лет.

Комитеты 
Согласно статье 32 Устава города Сургута Дума города на срок своих полномочий из числа депутатов образует постоянные комитеты, численный состав которых и полномочия определяются Регламентом Думы города и положениями о постоянных комитетах.

Согласно статье 3 Регламента Думы города постоянные комитеты относятся к органам Думы, созданы в целях подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений и иных вопросов, относящихся к компетенции Думы города.

В соответствии с решением Думы города от 29.10.2021 № 10-VII ДГ «О постоянных комитетах Думы города» (в редакции от 26.11.2021) в Думе города VII созыва образованы четыре постоянных комитета Думы города, избраны председатели и заместители председателей постоянных комитетов.

Ссылки 
 Официальный сайт Думы города Сургута

Городские думы России
Сургут